PTT é uma sigla que pode se referir a

 Push-to-talk, um sistema de comunicação móvel por voz
 Ponto de troca de tráfego, uma interconexão entre redes de Internet